Hanworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Hanworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Hanworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Cold Hanworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Potterhanworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire